BTC steht für:
 BahnTechnologie Campus Havelland GmbH
 BTC-Pipeline, siehe Baku-Tiflis-Ceyhan-Pipeline
 1,3,5-Benzoltricarbonsäure oder Trimesinsäure, Grundstoff zur Synthese von Lackharzen, Weichmachern, Polyestern etc.
 Bis(trichlormethyl)carbonat oder Triphosgen, starkes Gift
 Bitcoin,  Kryptowährung
 Breeze the Creaze, deutsche Rockband
 British Transport Commission, ehemalige britische Transportbehörde
 Bulgarian Telecommunications Company, siehe Vivacom
  BTC AG (Business Technology Consulting), deutscher IT-Dienstleister
 Bashkirian Airlines (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft
 Flughafen Batticaloa (IATA-Code), Flughafen in Sri Lanka

BtC steht für:
 Business-to-Consumer, häufiger mit B2C abgekürzt

btc steht für:
 Bati (Sprache, Kamerun) (ISO-639-3-Code), vom Aussterben bedrohte südbantoide Sprache im Kamerun

Abkürzung